Evan Cheverie (né le  à Charlottetown sur l'Île-du-Prince-Édouard) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Evan Cheverie intègre la NCAA en 1998-1999 avec les  Redhawks de Miami. Après 4 saisons, il est recruté en ECHL par la franchise des Cyclones de Cincinnati. En 2005-2006, il est recruté par le club de Coventry Blaze en EIHL. Il finit meilleur pointeur du club avec 52 unités en 43 matchs de saison régulière. En 2006, il découvre la Ligue Magnus avec le HC Morzine-Avoriaz et est un artisan du très bon parcours du club haut-savoyard (défaite en finale face aux Brûleurs de Loups de Grenoble). Il est aligné avec Dan Welch et Pierre-Claude Drouin. L'année suivante, il joue en Norvège dans le championnat local, la GET ligaen, avec le club de Vålerenga Ishockey et ses 26 titres de champion. De 2008 à 2010, il retourne en EIHL, mais cette fois dans le club des Belfast Giants. Il décroche le titre de champion lors de la saison 2009-2010. Evan Cheverie retourne en Norvège durant 2 saisons dans le club de Lillehammer IK avant de revenir au HC Morzine-Avoriaz lors de la saison 2012-2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Redhawks de Miami || NCAA || 35|| 4|| 6|| 10|| 28|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| Redhawks de Miami || NCAA || 31|| 8|| 12|| 20|| 30|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Redhawks de Miami || NCAA||38|| 13|| 7|| 20|| 30|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Redhawks de Miami || NCAA || 32|| 8|| 9|| 17|| 22|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Cyclones de Cincinnati || ECHL || 56|| 18|| 31|| 49|| 26|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Cyclones de Cincinnati || ECHL || 27|| 8|| 12|| 20|| 8|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 12|| 3|| 0|| 3|| 10|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Stars de Colombus || UHL || 31|| 12|| 26|| 38|| 14|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Ice Dogs de Long Beach || ECHL || 72|| 29|| 39|| 68|| 47|| 7|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2005-2006|| Coventry Blaze || EIHL || 43|| 20|| 32|| 52|| 50|| 6|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2006-2007|| HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 15|| 22|| 37|| 54|| 12|| 9|| 4|| 13||30
|-
| 2007-2008|| Vålerenga Ishockey || GET ligaen ||44 || 10|| 29|| 39|| 70|| 13|| 1|| 7|| 8|| 8
|-
| 2008-2009||Belfast Giants || EIHL || 52|| 26|| 36|| 62|| 38|| 2|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2009-2010||Belfast Giants || EIHL || 56|| 23|| 44|| 67|| 82|| 4|| 4|| 1|| 5|| 12
|-
| 2010-2011||Lillehammer IK || GET ligaen ||45 || 24|| 20|| 44|| 46|| 10|| 3|| 9|| 12|| 24
|-
| 2011-2012||Lillehammer IK || GET ligaen ||45 || 20|| 30|| 50|| 124|| 11|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
| 2012-2013|| HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 9|| 16|| 25|| 89|| 8|| 7|| 5|| 12|| 14
|-
| 2012-2013|| HC Morzine-Avoriaz || CdF || 2|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Morzine-Avoriaz || CdL || 6|| 3|| 6|| 9|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Belfast Giants || EIHL || 56 || 15 || 50 || 65 || 48 || 4 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Belfast Giants || EIHL || 57|| 14|| 39|| 53|| 54|| 4 || 0||4 || 4|| 0
|-
| 2015-2016 || Flyers de Gander ||  || 12 || 2 || 2 || 4 || 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 12

Références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Charlottetown
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Stars de Columbus
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur des Belfast Giants
Attaquant de hockey sur glace